Koppitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Koppitz (1895–1989), österreichische Fotografin
 Hans Joachim Koppitz (1924–2015), deutscher Buchhistoriker und Buchwissenschaftler
 Rudolf Koppitz (1884–1936), österreichischer Fotograf
 Sonja Koppitz (* 1981), deutsche Hörfunkmoderatorin

Koppitz bezeichnet zudem folgende Orte:
 Kopice (Grodków), deutscher Name einer Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Schloss Koppitz, ein dort befindliches Schloss

siehe auch: Kopitz, Kopietz, Kopic und Kopice